Primera Historia de Esther es una obra de teatro que Salvador Espriu y Castelló concibió en el año 1948. La pieza fue representada en público por primera vez en el Palau de la Música Catalana en 1957, bajo la dirección de Jordi Sarsanedas.

Es una expresión desesperada de crear un testimonio de una lengua viva y rica, por eso llenó el texto de palabras de distintas variantes y distintos niveles de la lengua catalana y hasta de palabras del caló, que es la habla gitana. Cómo dice el comentarista Arnau Pons, en la "Primera Historia de Esther", Espriu saca títeres hebreos para representar la gravedad de la situación de Cataluña después de 1939. La cual compara con la del pueblo judío tras su destierro a la esclavitud que sufre Babilonia. La reina Esther, según la Biblia, salvó al pueblo judío que vivía esparcido dentro del reinado de Asuero, rey de la Mèdia y la Persia, el actual Irán. Espriu, en su justificación, denota un control de la lengua catalana, la deja "al aguijón de cada conciencia" y libera de "la prisión del buen gusto" a cada palabra y a cada forma. Quiere decir, pues, que no tenemos que censurar ninguna forma de expresión.

Primera Historia de Esther, en general sigue el texto bíblico, pero con matices esperpénticos. Presenta una doble acción, una real en el jardín de Sinera (Arenys), lugar donde se hace la representación con los títeres, y la otra ficticia an Susa, centro de la antigua Persia. El personaje del Altísimo es un ciego que hace el papel de romancero, conoce a los aldeanos y habla entrelazando las dos historias. El rey Asuero repudia, por desobediente a su reina Vasthi, y los consejeros le dicen que tiene que convocar pretendientes al trono, porque hace falta que busque una reina nueva. Mardoqueo es la figura del gran judío, que observa de cerca los movimientos del palacio, puesto que se hace amigo de Secundina, la portera. Sabe que su pueblo tiene muchos enemigos, uno de muy importante es Amán, el primer ministro, y se le ocurre presentar a la convocatoria a su protegida Ester, que era huérfana. Le cambia el nombre de Hadassa por el de Esther, palabra que en hebreo quiere decir "esconder"; no quiere que se sepa que es judía. Ella era muy hermosa por lo que Asuero la toma por esposa. Mardoqueo, que siempre está al cabo de las habladurías cortesanas, sabe que se maquina un plan para asesinar el rey y lo denuncia, de forma que Assuerus le tiene que estar en deuda. Cuando Amán hace ver al rey que las comunidades judías lo perjudican a él y al reino, se decide que se tienen que eliminar, es entonces cuando la reina Esther se juega la vida pidiendo la salvación de su pueblo, y la obtiene, y no sólo esto, sino que el monarca manda a aniquilar a los partidarios de Amán y del exterminio de los judíos.

Referencias

Referencias

Obras de teatro en catalán